XX чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с февраля по август 1957 года.

Впервые в истории союзных волейбольных первенств соревнования проводились по двухкруговой системе в нескольких городах на протяжении целого сезона.

В соревнованиях класса «А» приняло участие 12 команд из 3 союзных республик:
РСФСР (ЦСК МО, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, «Локомотив» Москва, «Спартак» Москва, «Спартак» Ленинград, «Буревестник» Свердловск, ОСК Ленинград, ОСК Куйбышев); УССР («Буревестник» Одесса); ЛатССР («Даугава» Рига, ОСК Рига).

Для определения чемпиона понадобился дополнительный матч, в котором ленинградский «Спартак» одолел московских армейцев — ЦСК МО и в третий раз стал чемпионом СССР. Бронза вновь у команды «Буревестник» из Одессы.

Результаты 

«Локомотив» Москва и ОСК Куйбышев переходят в класс «Б». Их места в классе «А» займут команды «Буревестник» Харьков и «Буревестник» Тбилиси.

Золотой матч 
«Спартак» Ленинград — ЦСК МО Москва — 3:2

Призёры 

 «Спартак» (Ленинград): Владимир Андреев, Юрий Арошидзе, Геннадий Гайковой, С. Кокорин, Т. Томсон, В. Хорин, Александр Таль, Юрий Худяков, Александр Цымлов, А. Чебаевский, Марат Шаблыгин. Тренер — Алексей Барышников.

 ЦСК МО (Москва): Мирон Винер, Г. Волочков, Николай Герасимов, Виталий Коваленко, Сергей Нефёдов, Константин Рева, Борис Старжевский, Нил Фасахов, В. Фокин, Юрий Чесноков. Тренер — Владимир Саввин.    

 «Буревестник» (Одесса): Марк Барский, Евгений Белорусец, Григорий Верх, Юрий Греков, Виктор Дидуля, Анатолий Закржевский, Николай Мандрыка, Валентин Салин, Сергей Титарчук, Эдуард Унгурс, Анатолий Шашкин, Григорий Яцкарь. Тренер — Александр Дюжев.

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1957 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1957 году